Hott steht für:
 Hott Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Hott ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Hott (* 1960), deutscher Maler
 Holger Hott, früher Holger Hott Johansen (* 1974), norwegischer Orientierungsläufer
 Lawrence Hott (* 1950), US-amerikanischer Filmproduzent und -regisseur

HoTT steht für:
 Homotopietypentheorie

HOTT steht für:
 Bahnhof Höxter-Ottbergen (DS100-Code)
 Hanging on the Telephone, Lied (1976) von Jack Lee (Musiker), gecovert 1978 von Blondie (Band)

hott bezeichnet:
 das Fuhrkommando im Deutschen an Zug-, Last- oder Reittiere, rechtsherum zu gehen

Siehe auch:
 Hot